Monte Plata kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Monte Plata (provins), 
 Monte Plata (kommun), 
 Monte Plata (stad),